Лозоватка — название населённых пунктов:

Топоним

Белоруссия 
 Лозоватка — деревня в Витебском районе Витебской области.

Украина 
 Лозоватка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Лозоватка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Лозоватка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Лозоватка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Лозоватка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Лозоватка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Лозоватка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Лозоватка — село в Старобельском районе Луганской области.
 Лозоватка — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Лозоватка — посёлок в Чутовском районе Полтавской области.
 Лозоватка — село в Шполянском районе Черкасской области.

Реки 
 Лозоватка — река в Запорожской области.
 Лозоватка — река в Харьковской области.